Алексей Гаврилович Большеченко (; 1929—2002) — советский и украинский промышленный деятель, директор Броварского завода порошковой металлургии в 1969—1993 годах.

Биография 
Родился 18 января 1929 года в селе Отрадно-Малиновское Курской области.

Окончил в 1961 году Московский политехнический институт. По окончании вуза работал бригадиром, мастером, начальником цеха и главным технологом Салаватского машиностроительного завода (ныне «Салаватнефтемаш», Республика Башкортостан). С 1964 года работал на , где прошел путь начальника цеха, начальника технического отдела, главного инженера и директора завода. А. Г. Большеченко уделял большое внимание развитию производственных мощностей и социальной сферы работников, совершенствованию технологических процессов и увеличению производства продукции. Под его руководством были построены новые производственные корпуса, санаторий-профилакторий, спортивный комплекс «Металлург», поликлиника, жилые дома и общежития. Являлся членом координационного совета совета по важнейшей республиканской целевой комплексной научно-технической программе на 1981—1985 годы «Повышение качества металла». Будучи членом КПСС, был делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС.

Алексей Гаврилович Большеченко занимался также научными исследованиями в сфере технологии и оборудования порошковой металлургии. Был автором статей в журнале «», а также многих изобретений и патентов.

Некоторые работы:
 Изучение некоторых процессов изготовления металлокерамических фрикционных дисков. // Журн. «Порошковая Металлургия». 1972. № 12.
 Сравнительная оценка себестоимости железных порошков, полученных методом распыления расплава и комбинированным восстановлением прокатной окалины. // Журн. «Порошковая Металлургия». 1978. № 2.

Умер 20 октября 2002 года в городе Бровары Киевской области.

Большеченко Алексей Гаврилович —  (1993). Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1969), а также Государственной премии СССР (1977). Награждён медалями.

Память 

 На доме в Броварах, где жил А. Г. Большеченко установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме проживал почетный гражданин г. Бровары, директор завода порошковой металлургии Алексей Гаврилович Большеченко (1929—2002)».
 В Броварах его именем названа одна из улиц.

Примечания

Ссылки 
 БОЛЬШЕЧЕ́НКО Олексій Гаврилович 

Выпускники Московского политехнического университета
Сотрудники Салаватнефтемаш
Делегаты XIX конференции КПСС
Персоналии:Бровары